Luiz Melodia — ator, cantor e compositor brasileiro de MPB, rock, blues, soul e samba
 Luiz Carlos Batera — baterista brasileiro da Banda Black Rio
 Luiz Carlos Santos — político brasileiro

Desambiguações de artes
Desambiguações de política